Cominciò a frequentare il circuito futures a fine 2014 a soli quindici anni, saltando la categoria juniores. A fine 2018 conquista il primo titolo e nel gennaio 2022 si aggiudica il primo torneo challenger a Tigre, nel maggio successivo partecipa per la prima volta ad un torneo di qualificazione di un torneo del grande slam al Roland Garros e si garantisce l'accesso al tabellone principale sconfiggendo Filip Horanský, Timofej Skatov e Dimitar Kuzmanov.

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (7)

Finali perse (8)

Altri progetti

Collegamenti esterni